Llano Grande puede referirse a:

 Llano Grande, localidad de Estados Unidos;
 Llano Grande, localidad del estado de Chiapas, México;
 Llano Grande, localidad del estado de Durango, México;
 Llano Grande, localidad del estado de Guerrero, México;
 Llano Grande, una de tres localidades del estado de Jalisco, México;
 Llano Grande, una de tres localidades del estado de Jalisco, México;
 Llano Grande, una de tres localidades del estado de Jalisco, México;
 Llano Grande, localidad del estado de Nayarit, México;
 Llano Grande, localidad del estado de Sinaloa, México;
 Llano Grande, localidad del estado de Veracruz, México;
 Llano Grande, localidad de la provincia de Cartago, Costa Rica.
 Llano Grande, localidad de la provincia de Coclé, Panamá;
 Llano Grande, localidad de la provincia de Herrera, Panamá;
 'Llano Grande.